Das AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Barnstaple. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 27. Oktober bis 3. November 2013 in der Halle statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Barnstaple